Щупальца () — подвижные выросты тела у представителей многих групп беспозвоночных животных и некоторых позвоночных. В основе подвижности лежит работа мышц и скелетных элементов, представленных гидроскелетом или эластичной соединительной тканью. В разных группах щупальца могут быть парными и непарными органами. Нередко они многочисленны (до нескольких сотен) и организованы в один или несколько венчиков. Могут выполнять функции пищедобывающего аппарата и органов чувств, несущих хеморецепторы, механорецепторы или глаза. У некоторых беспозвоночных в щупальцах залегает густая сеть капилляров, что, вкупе с большой площадью поверхности, позволяет осуществлять через них газообмен.

Головоногие моллюски 

У головоногих моллюсков из надотряда десятируких (Decapodiformes) щупальцами называют модифицированную пару рук, используемую для ловли добычи.

См. также 
 Ногощупальца (педипальпы)
 Усики
 Вибриссы
 Пальцы

Примечания

Литература 

 

Анатомия животных